Ла́рсен — датско-норвежская фамилия-патроним, буквально означающая «сын Ларса» (эквивалент Лаврентиуса). Это седьмая по распространённости фамилия в Дании, носимая приблизительно 2,4 % населения.

Персоналии 
 
 Ларсен, Артур (1925—2012) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Ларсен, Бент (1935—2010) — датский шахматист, гроссмейстер (1956), претендент на мировое первенство в 1960—1970-х годах
 Ларсен, Биргер (1961—2016) — датский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр и актёр.
 Ларсен, Брэд (род. 1977) — профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий.
 Ларсен, Герт (род. 1960) — датский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Ларсен, Гитте — датская кёрлингистка.
 Ларсен, Дон (1929—2020) — американский бейсболист.
 Ларсен, Ибен — датская кёрлингистка.
 Ларсен, Ингрид (1909—1990) — датская шахматистка, международный мастер (1950) среди женщин.
 Ларсен, Йенс (род. 1991) — датский футболист, полузащитник «Брондбю» и молодёжной сборной Дании.
 Ларсен, Йон (1913—1989) — норвежский стрелок, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Ларсен, Йорген-Странд (род. 2000) — норвежский футболист.
 Ларсен, Йорген Эрик (1945—2020) — датский футболист и тренер.
 Ларсен, Кай (1926—2012) — датский учёный, ботаник, профессор ботаники.
 Ларсен, Карл (1896—1963) — датский шахматный композитор; международный арбитр по шахматной композиции (1956).
 Ларсен, Карл (писатель) (1860—1931) — датский писатель.
 Ларсен, Карл Антон (1860—1924) — известный норвежский полярный исследователь и пионер Антарктического китолова.
 Ларсен, Карл Отто Лауриц (1886—1962) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912.
 Ларсен, Каспер (род. 1993) — датский футболист.
 Ларсен, Каспер (хоккеист) (род. 2002) — датский хоккеист.
 Ларсен, Клаус Бо (род. 1965) — датский футбольный судья международной категории. C 1996 года — судья ФИФА.
 Ларсен, Коринна (в браке Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн; род. 1964) — немецкая принцесса и предпринимательница, близкая подруга испанского короля Хуана Карлоса.
 Ларсен, Ларс (1948—2019) — датский бизнесмен.
 Ларсен, Ларс Олден (род. 1998) — норвежский футболист.
 Ларсен, Лейф (1954—2015) — дипломат, посол Норвегии в Пакистане.
 Ларсен, Лиса (род. 1990) — шведская лыжница.
 Ларсен, Марит (род. 1983) — норвежская певица и автор-исполнитель.
 Ларсен, Никлас (род. 1997) — датский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
 Ларсен, Николай (род. 1991) — датский футбольный вратарь.
 Ларсен, Николай Бо (род. 1971) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ларсен, Норман (1923—1970) — американский химик, изобретатель аэрозольного препарата WD-40.
 Ларсен, Оле — датский кёрлингист.
 Ларсен, Оливер (род. 1998) — датский хоккеист, защитник.
 Ларсен, Петер Оррю (род. 1989) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Олесунн».
 Ларсен, Рейдар Торальф (1923—2012) — норвежский политик.
 Ларсен, Роальд (1898—1959) — норвежский конькобежец, чемпион мира (1924), многократный призёр Олимпийских игр (1924 и 1928)
 Ларсен, Сёрен (род. 1981) — датский футболист, нападающий датского «Орхуса» и сборной Дании.
 Ларсен, Тонье (род. 1975) — норвежская гандболистка, игравшая на позиции разыгрывающей.
 Ларсен, Тор (1886—1970) — норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Ларсен, Тёгер (1875—1928) — датский поэт и переводчик. Известен в основном благодаря своим лирическим произведениям.
 Ларсен, Филип (род. 1989) — датский хоккеист.
 Ларсен, Хенрик (род. 1966) — датский футболист.
 Ларсен, Хокон — финский шахматист.
 Ларсен, Эдвард (1881—1914) — норвежский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Ларсен, Эйвинн (1882—1960) — датский шахматист.
 Ларсен, Эйрик Верос (род. 1976) — норвежский байдарочник, двукратный олимпийский чемпион.
 Ларсен, Эмануэль (1823—1859) — датский художник-маринист.
 Ларсен, Эмиль (1888—1942) — датский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата мира.
 Ларсен, Эрик Отто (1931—2008) — датский писатель, художник и график.
 Ларсен, Эрнст (1926—2015) — норвежский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Составные фамилии 
 Бруун Ларсен, Якоб (род. 1998) — датский футболист.
 Верос Ларсен, Мира (род. 1987) — норвежский каякер, участница Олимпийских игр 2012 года.
 Рисер-Ларсен, Яльмар (1890—1965) — норвежский авиатор и полярный исследователь, один из создателей современных ВВС Норвегии.
 Хёйер Ларсен, Поуль-Эрик (род. 1965) — датский бадминтонист и международный спортивный деятель, олимпийский чемпион 1996 года.
 Шойер-Ларсен, Тина (род. 1966) — датская профессиональная теннисистка, теннисный тренер и комментатор.
 Элькьер-Ларсен, Пребен (род. 1957) — датский футболист, нападающий.

Псевдонимы 
 Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Анатольевна Романенко; род. 1974) — российская теле- и радиоведущая, актриса, журналистка, певица, виджей.

Вымышленные персонажи 
 Волк Ларсен — главный персонаж романа Джека Лондона «Морской волк», капитан; также как реминисценция — персонаж серии романов Василия Звягинцева.
 Ларсен, последний игрок — персонаж российского мультсериала «Герои Энвелла», создатель игры «Энвелл» и занимающий слота рыцаря.

Топонимы 
 
 Шельфовый ледник Ларсена — шельфовый ледник у побережья Антарктического полуострова.

См. также

Примечания